Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 3. Wahlperiode der Weimarer Republik. 

Der 3. Bayerische Landtag konstituierte sich nach der Landtagswahl am 6. April und 4. Mai 1924 und bestand bis 1928. 
Vom 27. Juni 1924 bis zum 30. Juli 1928 regierte das Kabinett Held I unter Ministerpräsident Heinrich Held (BVP).

Präsidium 
 Präsident: Heinrich Königbauer (BVP) 
 1. Vizepräsident: Theodor Doerfler, ab 18. November 1924: Erhard Auer
 2. Vizepräsident: Karl Ferdinand August Prieger, vom 18. November 1924 bis 9. Dezember 1925: Theodor Doerfler, ab 9. Dezember 1925: Karl Ferdinand August Prieger
 1. Schriftführer: Alfons Maria Probst
 2. Schriftführer: Anton Drexler, vom 18. November 1924 bis 9. Dezember 1925: Karl Ferdinand August Prieger, ab 9. Dezember 1925: Anton Drexler
 3. Schriftführer: Martin Steiner
 4. Schriftführer: Ludwig Rieß

Abgeordnete

Weblinks 
 Der Landtag 1924–1928 (3. Wahlperiode) auf der Homepage des Hauses der Bayerischen Geschichte (hdbg.de)

Siehe auch  
 Geschichte Bayerns 

 03